Vanaküla ist der Name der estnischen Dörfer

 Vanaküla (Kuusalu) in der Landgemeinde Kuusalu
 Vanaküla (bei Martna) in der Landgemeinde Lääne-Nigula
 Vanaküla (bei Pürksi) in der Landgemeinde Lääne-Nigula
 Vanaküla (Põlva) in der Landgemeinde Põlva